Эль-Ка́рмен () — топоним:
Аргентина
 Эль-Кармен — департамент в провинции Жужуй.
  — город в этом департаменте.
Мексика
  — муниципалитет в штате Нуэво-Леон.
  — административный центр этого муниципалитета.
  — музей в Мехико. 
Чили
  — коммуна в провинции Ньюбле.
 Эль-Кармен — административный центр этой коммуны. 

 См. также
 Эль-Кармен-де-Вибораль — город и муниципалитет в департаменте Антьокия, Колумбия.
 Альто-дель-Кармен — административный центр одноимённой коммуны в провинции Уаско, Чили. 
 Бенке-Вьехо-дель-Кармен — город в Белизе.
 Бокильяс-дель-Кармен — город и муниципалитет в штате Коауила, Мексика.
 Вилья-дель-Кармен — город в департаменте Дурасно, Уругвай.
 Плая-дель-Кармен — город в штате Кинтана-Роо, Мексика.
 Сьюдад-дель-Кармен — город в штате Кампече, административный центр муниципалитета Кармен, Мексика.